Le tournoi de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2011, classée en catégorie ATP 500 Series, s'est disputée du 21 au .

Faits marquants 
 Roger Federer échoue en finale contre Novak Djokovic. Il perd pour la deuxième fois consécutive contre le Serbe sans lui prendre le moindre set.
 Novak Djokovic remporte pour la troisième fois d'affilée le tournoi en simple, égalant le record de titres consécutifs de Roger Federer. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Serhiy Stakhovsky et Mikhail Youzhny s'imposent en finale face à Jérémy Chardy et Feliciano López. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2011) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Notes et références 

Dubai
ATP 2011
Sport aux Émirats arabes unis en 2011
Tennis en février 2011